Le Championnat du monde masculin de curling 2014 (nom officiel : World Men's Curling Championship) est la  des championnats du monde de curling (créés en 1959).
La compétition se déroule à Pékin en Chine du  au .

Équipes 
{| class=wikitable
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Glencoe CC, Calgary
Skip: Kevin Koe
Third: Pat Simmons
Second: Carter Rycroft
Lead: Nolan Thiessen
Remplaçant : Jamie King
|Harbin CC, Harbin 
Skip: Liu Rui
Third: Xu Xiaoming
Second: Ba Dexin
Lead: Zang Jialiang
Remplaçant : Zou Dejia
|Brno CK, Brno
Skip: Jiří Snítil
Third: Martin Snítil
Second: Jindřich Kitzberger
Lead: Jakub Bareš
Remplaçant : Marek Vydra
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Hvidovre CC, Hvidovre
Skip: Rasmus Stjerne
Third: Johnny Frederiksen
Second: Lars Vilandt 
Lead: Troels Harry
Remplaçant : Oliver Dupont
|CC Hamburg, Hambourg
Fourth: Felix Schulze
Skip: John Jahr
Second: Christopher Bartsch
Lead: Sven Goldemann
Remplaçant : Peter Rickmers
|Karuizawa CC, Karuizawa 
Skip: Yusuke Morozumi
Third: Tsuyoshi Yamaguchi
Second: Tetsuro Shimizu
Lead: Kosuke Morozumi
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
| Snarøen CC, Oslo
Skip: Thomas Ulsrud
Third: Torger Nergård 
Second: Christoffer Svae
Lead: Håvard Vad Petersson
Remplaçant : Markus Høiberg
|Moskvitch CC, Moscou 
Fourth: Alexey Stukalskiy
Third: Sergey Glukhov
Skip: Evgeniy Arkhipov
Lead: Petr Dron
Remplaçant : Alexander Kozyrev
| Citadel CC, Inverness 
Skip: Ewan MacDonald
Third: Duncan Fernie
Second: Dave Reid
Lead: Euan Byers
Remplaçant : Glen Muirhead
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Lits CC, Lit 
Skip: Oskar Eriksson
Third: Kristian Lindström
Second: Markus Eriksson
Lead: Christoffer Sundgren
Remplaçant : Gustav Eskilsson|CC Genève, Genève 
Fourth: Benoît Schwarz
Skip: Peter de Cruz
Second: Dominik Märki
Lead: Valentin Tanner
Remplaçant : Claudio Pätz
|Bemidji CC, Bemidji 
Skip: Pete Fenson
Third: Shawn Rojeski
Second: Joe Polo
Lead: Ryan Brunt
Remplaçant : Jared Zezel|}

 Classement Round Robin 

 Résultats 
Match 1Samedi, Mars 29, 14:00Match 2Samedi, Mars 29, 19:00Match 3Dimanche, Mars 30, 9:00Match 4Dimanche, Mars 30, 14:00Match 5Dimanche, Mars 30, 19:00Match 6Lundi, Mars 31, 9:00Match 7Lundi, Mars 31, 14:00Match 8Lundi, Mars 31, 19:00Match 9Mardi, Avril 1, 9:00Match 10Mardi, Avril 1, 14:00Match 11Mardi, Avril 1, 19:00Match 12Mercredi, Avril 2, 9:00Match 13Mercredi, Avril 2, 14:00Match 14Mercredi, Avril 2, 19:00Match 15Jeudi, Avril 3, 9:00Match 16Jeudi, Avril 3, 14:00Match 17Jeudi, Avril 3, 19:00Tie BreakVendredi, Avril 4, 9:00 Tableau final 

 Playoff 1-2 Samedi 5 avril, 11h00 Playoff 3-4 Vendredi 4 avril, 19h00 Demi-finale Samedi 5 avril, 16h00 Match pour la troisième place Dimanche 6 avril, 10h00 Finale Dimanche 6 avril, 15h00''

Classement final

Meilleurs pourcentages des joueurs

Voir aussi

Liens internes

Lien externe

Notes et références 

2014
Curling masculin
Curling masculin 2014
Sport en Chine en 2014
Sport en mars 2014
Sport en avril 2014